Konin steht für:

 Konin, Stadt an der Warthe in Polen
 Konin (Tugur), linker Quellfluss des Tugur im Fernen Osten Russlands
 Kōnin, Name des 49. Tennō 
 Kōnin (Ära), ein Nengō in Japan (810–823)
 Daiman Konin, der 5. Patriarch des Zen-Buddhismus, siehe Hongren (Zen)